NWM steht für:
 Netzwerk-Marketing, eine Spezialform des Direktvertriebs
 Nahverkehr Würzburg-Mainfranken
 Nahverkehr Werra-Meißner, eine Nahverkehrsgesellschaft im Werra-Meißner-Kreis
 NORD WEST METALL, ein Tarifträgerverband der Metall
 Naturwissenschaftliche Mitteilungen
 Landkreis Nordwestmecklenburg (ohne die Hansestadt Wismar), Kfz-Kennzeichen

nwm steht für:
 Nyamusa-Molo (ISO-639-3-Code), eine der zentralsudanischen Sprachen

Abkürzung